Tondano (plaats)
 Tondano (vulkaan)
 Tondanomeer